Flámula puede referirse a:

 El nombre común de la planta Clematis flammula.
 El nombre común de la planta Ranunculus flammula.
Pequeña bandera, grímpola